Heinrich Minden ist der Name folgender Personen:
* Heinrich Minden (Verleger) (1855–1913), deutscher Verleger
 Heinrich Minden (Lyriker) (1887–1957), deutscher Verleger und Lyriker
 Heinrich Minden (Schauspieler) (1915–1979), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Heinrich von Minden